Эпидемии натуральной оспы до первых десятилетий XX века охватывали Сибирь (включая территорию современного Дальнего Востока).

Примечания 

Эпидемии в Азии
История Дальнего Востока
История Сибири
Оспа
Эпидемии в России